Charles Crichton
John Crichton
Michael Crichton

Desambiguações de sobrenomes